Бе́рнд Шу́стер (; ) — немецкий футбольный тренер, в прошлом профессиональный футболист. Выступал на позиции полузащитника. Наиболее известен по выступлениям за испанскую «Барселону». Чемпион Европы 1980 года в составе сборной ФРГ, трёхкратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании. Один из лучших футболистов Европы 1980, 1981 и 1985 годов по версии журнала «France Football».

Карьера

Игрока 
Шустер начал свою профессиональную карьеру в клубе «Кёльн», в возрасте 18 лет, в 1978 году, после ряда перспективных выступлений с западногерманской сборной до 18 лет. Шустер покинул «Кёльн» после 1980 года, и подписал контракт с испанской «Барселоной», где он провёл длительный отрезок времени и выигрывал соревнования. За время своей карьеры он играл за клубы «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид» и «Байер 04». В своей последней команде, мексиканском клубе «УНАМ Пумас» он появился в десяти матчах весной 1997 года.

Тренера 
После сезона 2006/07 с «Хетафе», по ходу которого была со счётом 4:0 обыграна «Барселона», перешёл в «Реал Мадрид» на смену Фабио Капелло.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения и награды 
 В качестве футболиста

 Командные
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 1984/85
 Обладатель Кубка Испании (2): 1980/81, 1982/83
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1981/82
 Финалист Кубка чемпионов: 1985/86

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (2): 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка Испании (2): 1987/88, 1988/89

 «Атлетико Мадрид»
 Обладатель Кубка Испании (2): 1990/91, 1991/92

 Сборная ФРГ
 Чемпион Европы: 1980

 Личные
 В 1980 году занял второе место в опросе «France Football» на звание лучшего футболиста Европы, третьи места — в 1981 и 1985 годах

 В качестве тренера

 Командные
 «Шахтёр»
 Обладатель Кубка Украины: 2003/04

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2007/08
 Обладатель Суперкубка Испании: 2008
 Финалист Суперкубка Испании: 2007

 «Хетафе»
 Финалист Кубка Испании: 2006/07

 Личные
 Приз Мигеля Муньоса: 2006

Личная жизнь 
Был женат с 1979 года на Габриэле Шустер, с которой они произвели на свет четырёх детей: двух мальчиков — Дэвида и Бенджамина, и двух девочек — Сару и Ребекку. В 2008 году новая спутница Шустера Элена родила дочку Викторию.

Примечания

Ссылки 
 Бернд Шустер: «Строптивый Ангел»
 Бернд Шустер. «Исповедь Падшего Ангела»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Фортуна» Кёльн
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры ФК «Херес»
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Леванте»
Тренеры ФК «Хетафе»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Малага»